Hospital de Clínicas, puede referirse a:

 El Hospital de Clínicas Adhemar Pereira de Barros, dependiente de la Universidad de São Paulo.
 El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, es un hospital escuela dependiente de la Universidad de la República.
 El Hospital de Clínicas, es un hospital escuela dependiente de la Universidad Nacional de Asunción.
 El Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.
 El Hospital de Clínicas de la La Paz, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés.